Raßbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Raßbach (Thyrnau), Ortsteil von Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Raßbach (Ühlingen-Birkendorf), Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Raßbach (Kyll), auch Gerolsteiner Bach, linker Zufluss des Kyll in Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rasbach
 Rassbach, linker Zufluss vom Kulmkogel des Breitenauer Bachs (zur Mur) vor St. Jakob im Walde, Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark